Яндаров — фамилия; имеет женскую форму Яндарова.
 Яндаров, Андарбек Дудаевич (1937—2011) — чеченский учёный, общественный и политический деятель, профессор, доктор наук.
 Яндаров, Абдул-Хамид – чеченский шейх.
 Яндаров, Солса-Хаджи — представитель мусульманского духовенства начала 20 века.